Фёдор Бори́сов:
 Борисов, Фёдор Захарович (1901—1988) — советский военный деятель, генерал-майор (1941).
 Борисов, Фёдор Степанович (1892—1971) — генерал-майор.
 Борисов, Фёдор (1892—?) — русский спортсмен-велогонщик.